«Chrome» puede referirse a: 

En informática:

 Google Chrome, un navegador de Google. 
 Chrome OS, un sistema operativo de Google.
 Oxygene, antes llamado Chrome, una implementación de Object Pascal para .NET Framework.
Para el proyecto Chromium, véase el navegador web Chromium

En música:

 Chrome, un grupo de San Francisco, fundado en 1975.
 Chrome, álbum de Catherine Wheel.
 Chrome, álbum de Trace Adkins.
 "Chrome", canción del álbum Koo Koo de Debbie Harry.
 "Chrome", canción del álbum Matter + Form de VNV Nation.